Typ 79 oder Type 79 steht für:

 Typ 79 Jyu-MAT, japanische Panzerabwehrlenkwaffe
 Norinco Typ 79, chinesische Handfeuerwaffe
 Peugeot Typ 79, Automodell von Peugeot
 Type 79 (Panzer), chinesischer Kampfpanzer
 Type 79 Brandon, Version des Flugzeugs Bristol Type 62
 Type 79 Virginia Mk III, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen